Tagai kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Tuğay, ort, Sijäzän,

Marshallöarna 

 Taka Atoll (atoll i Marshallöarna), Takaatollen, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar